Karagöz é um teatro de sombras tradicional da Turquia, em que os fantoches de personagens e objetos, chamados tasvirs são feitos de pele de camelo ou de vaca, e manipulados através de pauzinhos, diante de uma fonte de luz, para projetar as suas silhuetas numa tela de algodão.

As obras começam com a exibição de um personagem que apresenta a situação cénica e faz alusões ao enredo da peça, antes de desaparecer ao som estridente de um apito e abrir caminho para a própria peça de teatro. Também pode incluir canções, música executada com pandeireta, poesia, histórias mitológicas, trava-línguas e enigmas. As peças são geralmente engraçadas e têm como protagonistas dois personagens, Karagöz e Hacivat, que são, aos quais se juntam muitos mais, entre os quais Kantocu, uma cantora de cabaré e Hokkabaz, um acrobata ilusionista. Jogos de palavras e imitações de sotaques regionais são frequentes. Os bonecos são manipulados por um mestre da arte, Hayali, que, por vezes, ajuda um ou mais estagiários que são ensinados a participar na criação dos tasvirs e realizam o acompanhamento musical. Antigamente, o Karagöz era usado para representar teatro em cafés, jardins e praças, especialmente durante o mês do Ramadão e a Festa da circuncisão, mas hoje as representações são feitas em teatros, escolas e centros comerciais das grandes cidades turcas, onde continuam atraindo o público. Este teatro tradicional não só ajuda a fortalecer o senso de identidade cultural, mas também fortalece os laços entre as pessoas através da diversão.

Em 2009, o teatro de marionetas Karagöz foi integrado pela UNESCO na lista representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Teatro da Turquia
Teatro de bonecos
Folclore da Turquia
Património Cultural Imaterial da Humanidade na Turquia